Pastorello – cognome italiano
 Domenico Pastorello – arcivescovo cattolico italiano
 Ester Pastorello – bibliotecaria italiana
 Giambattista Pastorello – imprenditore e dirigente sportivo italiano